CDY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cagayan de Sulu (Filippine)